

Pessoas 
Kira Kosarin — atriz e cantora norte-americana 
Kira Reed — atriz pornográfica norte-americana 
Kira Zvorykina — enxadrista soviética

Personagens 
Kira — pseudônimo de Light Yagami em Death Note
Kira — do universo de Mortal Kombat
Kira Nerys — protagonista de Star Trek: Deep Space Nine
Kira  — nome usado por Renata Sayuri no Band Kids
Izuru Kira — de Bleach (mangá)
Kira Yamato — protagonista de Mobile Suit Gundam SEED
Kira — protagonista de Xanadu (filme)
Yoshikage Kira - Antagonista em Jojo

Outros
Clã Kira — clã do Japão
1156 Kira — asteroide

Ver também 
Ciara

Desambiguação

ko:키라
ro:Kira
ru:Кира
sv:Kira
zh:奇拿